José Pinto puede hacer referencia a:
Jose Pinto, (1961-2019), ganadero y concursante de televisión español.
José Pinto Rosas (1929-), futbolista y entrenador español.
José Pinto Fonseca (siglo XVIII), exporador portugués.